Flade ist der Familienname folgender Personen:
 Andreas Flade (* 1950), deutscher Pastor in Mecklenburg
 Dagmar Bollin-Flade (* 1956), deutsche Unternehmerin
 Dietrich Flade (1534–1589), kurfürstlicher Statthalter in Trier
 Friedrich Oswald Flade (1831–1881), deutscher Lehrer und Autor 
 Hans-Ulrich Flade (1925–1999), deutscher General
 Helmut Flade (1928–2003), deutscher Holzgestalter und Designer
 Hermann Flade (1932–1980), deutscher Dissident in der DDR
 Johannes Erich Flade (1926–2011), Hippologe, Buchautor
 Klaus-Dietrich Flade (* 1952), deutscher Astronaut
 Martin Flade (* 1958), deutscher Landschaftsplaner
 Michael Flade (* 1975), deutscher Komponist
 Roland Flade (* 1951), deutscher Historiker, Autor und Journalist

Flade ist außerdem
 In Teilen der Schweiz ein Wort für Wähe
 Ein Kurzwort für Fladenbrot
 Der Name einer Schule in der Schweizer Stadt St. Gallen, siehe Flade (Schule)
 der Name einer Ortschaft auf der Insel Morsø in Dänemark, siehe Flade (Morsø)
 der Name einer Ortschaft in der Frederikshavn Kommune in Dänemark, siehe Flade (Frederikshavn)

Siehe auch:
 Flathe
 Fladen